Hetman polny koronny
 Hetman polny litewski